Marino Marini (1783-1855) – presbitero e archivista italiano
Marino Marini (1804-1885) – arcivescovo italiano
Marino Marini (1901-1980) – scultore italiano
Marino Marini (1911-1959) – aviatore italiano
Marino Marini (1924-1997) – cantante italiano

Pagine correlate
Museo Marino Marini